La emancipación se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad.

Más específicamente, puede referirse a:
 Emancipación de personas o de grupos de personas:
 Emancipación de menores, acto en que se libera a un menor de edad de la patria potestad de los padres o tutores;
 De forma más general, abandono del hogar familiar;
 Emancipación de esclavos, o su proclamación como personas libres;
 Día de la Emancipación, conmemoración de la emancipación de los esclavos en distintos países de América;
 Proclamación de Emancipación, proclama emitida por el presidente estadounidense Abraham Lincoln en 1863 por la que se declaró la liberación de los esclavos en los territorios secesionistas confederados;
 Emancipación de la mujer, proceso histórico en el que las mujeres han adquirido la igualdad de derechos con los hombres, dejando de estar subordinadas a estos;
 Emancipación de las personas LGBT (también «liberación...»), movimiento social iniciado en 1969 por el que las personas LGBT cuestionaron las leyes que las perseguían y reivindicaron la plena igualdad social;
 Emancipación de minorías religiosas:
 Emancipación judía, proceso que tuvo lugar sobre todo en Europa entre la segunda mitad del  y principios del  por el que se eliminaron las restricciones impuestas a los judíos;
 Emancipación católica, proceso que tuvo lugar en Gran Bretaña e Irlanda entre finales del  y comienzos del  por el que se eliminaron las restricciones impuestas a los católicos;
 Emancipación de la clase obrera, en el marxismo, culminación de la lucha de clases a través de la revolución proletaria para dar lugar a una sociedad sin clases y sin Estado;
 Emancipación de las colonias
 Topónimos:
 Emancipación, una localidad del municipio mexicano de Juárez;
 Avenida Emancipación, una avenida del centro histórico de Lima (Perú).

Enlaces externos